20-й всероссийский чемпионат по тяжёлой атлетике прошёл с 28 декабря 1914 по 1 января 1915 года в Москве в зале «Тур-Ферейн». В соревнованиях приняли участие 23 спортсмена из трёх городов. Атлеты были разбиты на пять весовых категорий. Участники соревновались в пяти дисциплинах. В рамках чемпионата были проведены соревнования по метанию веса и камней, разыграны звания чемпионов по боксу и борьбе. Впервые был проведён розыгрыш командных призов между спортивными обществами и городами. Тяжелоатлеты Фёдор Гриненко и Карл Фрейберг стали также победителями соревнований по борьбе.

Результаты

Метание камня 
 12,5 кг:  Ф. Гриненко (Киев) — 8,46 м;
 16,5 кг:  А. Бонашевский (Москва) — 6,66 м;

Метание веса 
 25 кг: А. Чистяков (Москва) — 6,53 м.

Примечания

Литература 
 

Чемпионаты Российской империи по тяжёлой атлетике
Спорт в России в 1915 году
Декабрь 1915 года
Январь 1916 года
1915 год в Москве
1916 год в Москве
Соревнования по тяжёлой атлетике в Москве